Чи́ппендейл () — английская фамилия.

 Чиппендейл, Питер (1862—1941) — английский футболист.
 Чиппендейл, Томас (1718—1779) — английский мастер мебельного искусства.

Другое 
 Чиппендейл — стиль мебельного искусства (по фамилии основателя Томаса Чиппендейла).
  () — американская мужская танцевальная группа.

См. также 
 Rosa 'Chippendale'
 Джон Чиппендайл Линдли Кезик
 Чип и Дейл

Примечания